Алекса́ндр Никола́евич Миха́йлов:
 Михайлов, Александр Николаевич (1951—2020) — губернатор Курской области, депутат Государственной думы РФ.
 Михайлов, Александр Николаевич (род. 1958) — советский хоккеист.
 Михайлов, Александр Николаевич (род. 1961) — советский и российский актёр, исполнитель духовных песен.